Приречное — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Приречное — село в Зерендинском районе Акмолинской области.
 Приречное — село в Целиноградском районе Акмолинской области.
 Приречное — село в подчинении Семейской горадминистрации Восточно-Казахстанской области.
 Приречное — село в Теректинском районе Западно-Казахстанской области.
 Приречное — село в Денисовском районе Костанайской области.
 Приречное — село в Житикаринском районе Костанайской области.
 Приречное — исчезнувшее село в Камыстинском районе Костанайской области.
 Приречное — село в Карабалыкском районе Костанайской области.
 Приречное — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.
 Приречное — бывшее название села Алтай в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Приречное — посёлок в Верхнемамонском районе Воронежской области.
 Приречное — село в Зольском районе Кабардино-Балкарии.
 Приречное — село в Черняховском районе Калининградской области.
 Приречное — посёлок в Брюховецком районе Краснодарского края.
 Приречное — село в Аткарском районе Саратовской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Приречное — село в Нижнегорском районе.

См. также 
 Приречный